Villons est une ancienne commune française du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence en tant que commune indépendante : déjà avant 1794, elle fusionne avec Les Buissons pour former la nouvelle commune de Villons-les-Buissons.

Toponymie 

Le nom de la localité est attesté sous les formes Willon en 1086, Villons en 1793,  Villons et les Bissons en 1801.

Notes et références

Notes

Références 

Ancienne commune dans le Calvados